José Bezerra ist der Name folgender Personen:

* José Bezerra Coutinho (1910–2008), römisch-katholischer Bischof von Estância (Sergipe) 1963–1985
 José Bezerra da Silva (1927–2005), brasilianischer Liedermacher, siehe Bezerra da Silva 
 José Paulo Bezerra Maciel Júnior (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 José Edilbenes Bezerra (* 1971), brasilianischer Comiczeichner, siehe Ed Benes